Vion (Ardèche)
 Vion (Sarthe)